
Фре́йзи () — английская фамилия.

Фамилия 
Основная статья: 
По данным 2014 года фамилия Фрейзи занимала 69 839-е место по популярности в мире: её носили 7086 человек, в том числе 6884 человека в США и 178 человек в Канаде.
  (1880—1929) — американский театральный агент, продюсер и режиссёр; владелец «Бостон Ред Сокс» (1916—1923).
 Фрейзи, Джейн (1915—1985) — американская актриса и певица.
  (род. 1958) — американская писательница и иллюстратор детской литературы.
  (1921—2007) — канадский банкир: председатель и главный исполнительный директор Королевского банка Канады (1979—1986).

Прочее 
 Фрейзи — город в Миннесоте (США).

См. также 
 Фрейзер

Примечания